

Anglia
Chesterfield (Derbyshire)
Chesterfield kanapé

USA
Chesterfield (Connecticut)
Chesterfield (Dél-Karolina)
Chesterfield (Idaho)
Chesterfield (Illinois)
Chesterfield (Indiana)
Chesterfield (Massachusetts)
Chesterfield (Michigan)
Chesterfield (Missouri)
Chesterfield (New Hampshire)
Chesterfield (New York)